

Anno 
 1901 – (MCMI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1901 a.C.

Matematica 
 1901 – numero naturale

Astronomia 
 1901 Moravia – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1901 – singolo del gruppo musicale rock francese Phoenix.